

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Rączki – część wsi Łodygowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, siedziba gminy Łodygowice
 Rączki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Rączki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Zobacz też 
 Milewo-Rączki